Viișoara kan verwijzen naar de volgende Roemeense gemeenten:
 Viișoara (Bihor)
 Viișoara (Botoșani)
 Viișoara (Cluj)
 Viișoara (Mureș)
 Viișoara (Teleorman)
 Viișoara (Vaslui)